Ar steht für:

 Argon, ein Edelgas
 Ar (Einheit), Flächenmaßeinheit
 Ar (Gewicht), Masseneinheit
 Ar (Buchstabe) (), Buchstabe des arabisch-basierten Urdu-Alphabets

Ar ist der Familienname folgender Personen:

 Amnon David Ar (* 1973), israelischer Maler

AR steht als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen für:

 Ägypten: Gouvernement Schimal Sina
 Deutschland: Kreis Arnsberg (auslaufend)
 Großbritannien: Norwich
 Indien Arunachal Pradesh
 Italien: Provinz Arezzo
 Namibia: Aranos
 Norwegen: Fredrikstad
 Rumänien: Kreis Arad
 Schweiz: Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Serbien: Aranđelovac

AR und Ar steht für:

 Action Replay, ein Schummelmodul für diverse Konsolen
 Active Record, Architekturmuster in der Software-Entwicklung
 Aerolíneas Argentinas, Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Akademischer Rat, Amtsbezeichnung eines Beamten im höheren Dienst an einer Hochschule
 Aldosereduktase, Enzym im Traubenzuckerstoffwechsel
 Allergische Rhinitis, allergisch bedingte Entzündung der Nasenschleimhaut
 Allgemeines Register, Registerart einer Behörde oder eines Gerichts
 Alliance Royale, monarchistische Partei Frankreichs
 Androgenrezeptor, Steroidrezeptor in Wirbeltieren
 Antiques Roadshow, eine BBC-Sendung
 Antireflexbeschichtung
 Apertur-Radar, siehe Synthetic Aperture Radar
 AR, 125 m² Seefahrtkreuzer, Privatyacht von Henry Rasmussen
 AR Packaging (mit bisher A&R Carton), schwedischer Verpackungskonzern
 Ariary, offizielle Währung in Madagaskar
 Archimedes-Zahl, Kennzahl in der Physik
 Arabische Sprache nach dem Sprachencode der ISO 639-1
 Arden Range Rover, eine Baureihe des Fahrzeugherstellers Arden Automobilbau
 Argon, chemisches Element
 arrière, französisch für Rückwärtsgang
 Arylgruppe in der organischen Chemie
 ascensio recta, lateinisch für Rektaszension
 aspect ratio, das Seitenverhältnis bewegter Bilder
 Atemregler, ermöglicht das Atmen eines unter Druck stehenden Atemgases
 atmospheric river, englisch für „atmosphärischer Fluss“
 Aufsichtsrat, eines der drei Organe einer Aktiengesellschaft
 Augmented Reality, rechnergestützte Überlagerung der Realität mit virtueller Information in Echtzeit
 August Riedeler, 1864 in Thüringen gegründete Porzellan- und Puppenfabrik
 Augustus Rex, Initialen des Königs von Polen August II. (Polen)
 Autoregression, mathematischer Filter und Teil der Zeitreihenanalyse, siehe ARMA-Modell
 Bahnhof Rendsburg (DS100-Code)

geographisch:
 Ar (Gotland), Ort in Schweden
 Ausserrhoden für Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Arkansas, US-amerikanischer Bundesstaats (postalisch)
 Argentinien (ISO 3166)

ar steht für:

 Arabische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1
 ar (Unix), Unix-Programm zum Verwalten von Archiven
 Armeerundschau, Armeezeitschrift der DDR

a.r., a.R. und .ar stehen für:

 a.R., am Rhein
 a.r., anno regni (lat.: im Jahre der Herrschaft, Regierung)
 a.r. (Künstlergruppe), polnische Gruppe von Avantgarde-Künstlern
 .ar, die Top-Level-Domain von Argentinien

A&R steht für:

 Abeking & Rasmussen, Bootswerft in Lemwerder (Niedersachsen)

Siehe auch:

AR